Březno kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Březno (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Březno (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar